Trapiche kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Trapiche, Veracruz, Tantoyuca, 
 Trapiche, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar